USS Bucareli Bay — кораблі ВМС США. 

 USS Bucareli Bay (ACV-61) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни, типу «Касабланка». В процесі будівництва перейменований на «USS Manila Bay (CVE-61)». На службі протягом 1943-1958 років, після чого зданий на злам.
 USS Bucareli Bay (CVE-98)  — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни, типу «Касабланка». В процесі будівництва перейменований на «USS Kwajalein (CVE-98)».  На службі протягом 1944-1960 років, після чого зданий на злам.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни